Ełowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Ełowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik